Ива́н Дави́дович Ла́зарев (1820—1879) — российский генерал-лейтенант, генерал-адъютант армянского происхождения.

Биография 
Родился Иван Давидович 17 октября 1820 года в армянской семье в городе Шуша.

В пятилетнем возрасте, во время Русско-персидской войны, находился в осаждённой Шуше. Его дед Агабек Калантарян, руководил обороной одного из участков крепости, примыкающих к Елизаветпольским воротам.

Учился в Шушинском уездном училище.

В 1839 году записался добровольцем в Ширванский 84-й пехотный полк. Участвовал и отличился в Кавказской войне.

В 1841 году произведен в унтер-офицеры. Участвовал при взятии Хубара.

В 1842 году участвовал в штурме Гергебиля, за проявленную доблесть при штурме награждён знаком отличия Военного ордена.

В 1843 году произведен в прапорщики.

В 1845 году, за отличия проявленные во время Даргинской экспедиции представлен к офицерскому чину.

В 1849 году произведен в капитаны.

В 1850 году назначен управляющим Мехтулинским ханством, в 1854 году — Даргинским округом.

В 1859 году — командующий войсками и начальник временного военного управления в Среднем Дагестане, перед капитуляцией Шамиля по просьбе имама отправился в окруженный Гуниб для переговоров об условиях сдачи.

В 1860 году произведен в генерал-майоры, в 1861 и 1863 годах сумел без пролития крови, исключительно за счёт своего авторитета, усмирить восстания в Дагестане.

С 1865 года — командующий, с 1866 года — начальник 21-й пехотной дивизии.

В 1866 году произведен в генерал-лейтенанты.

С 1868 по 1877 годы состоял при командующем войсками Кавказской армии.

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, во главе обходного отряда совершил глубокий обход сильной турецкой позиции в Авлияр-Аладжинском сражении и ударом с тыла внёс решающий вклад в разгром турецкой армии, затем при осаде Карса руководил действиями осадного корпуса, награждён орденом Св. Георгия 3-й ст. — за сражение на Аладжинских высотах 3 октября 1877 года и тем же орденом 2-й ст. — за штурм Карса.

В 1879 году назначен командовать Ахал-текинской экспедицией. Однако, экспедицию готовил не он, только прибыв к назначенным в поход войскам. 31 июля передовой отряд вышел в поход, 2 августа выступили главные силы вместе с Лазаревым, а 14 августа 1879 года генерал Лазарев скончался в селе Чат.

Награды 
Российские:
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1846)
 Орден Святой Анны 3-й степени с бантом (1847)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1848)
 Золотая сабля «За храбрость» (1858)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1859)
 Знак отличия «За XV лет беспорочной службы» (1860)
 Орден Святой Анны 1-й степени с мечами (1861)
 Орден Святого Владимира 2-й степени с мечами (1863)
 Императорская корона к Ордену Святой Анны 1-й степени (1871) 
 Орден Святого Георгия 3-й степени (27.10.1877)
 Орден Святого Георгия 2-й степени (19.12.1877, за осаду и взятие турецкой крепости Карс)

Иностранные:
 Прусский орден «Pour le Mérite»

Иван Давидович Лазарев в разные годы

Примечания

Источники 
 
 
 Айрапетов О. Внешняя политика Российской империи (1801—1914). М., 2006
 
 Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 3.
 Потто В. А. Генерал-адъютант Иван Давыдович Лазарев — Тифлис: Скоропечатня М. Мартиросянца, 1900. — 434 с.

Ссылки 

 ЛАЗАРЕВ Иван Давидович 
 Момджян Х. М. Генерал-адъютант И. Д. Лазарев

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Похороненные в Тбилиси